Trzecie zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2015/2016 odbyły się w rosyjskim Niżnym Tagile. Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego wygrał Norweg Anders Fannemel. W pierwszym z konkursów indywidualnych rozegranych 12 grudnia zwyciężył Niemiec Severin Freund, przed Słoweńcem Peterem Prevcem oraz Joachimem Hauerem. Dzień później odbył się drugi konkurs indywidualny. Zaraz przed nim rozegrano kwalifikacje, w których najlepszy okazał się Hauer. Drugi konkurs rozgrywany na dużej skoczni wygrał Peter Prevc, który stał się nowym liderem klasyfikacji generalnej. Najlepszy z Polaków był Kamil Stoch, zajmując szóstą lokatę.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata w Niżnym Tagile był Jewgienij Waszurin, oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Miran Tepeš. Sędzią technicznym był Geir Steinar Loeng, a jego asystentem – Sašo Komovec.

Wyniki

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego

Pierwszy konkurs indywidualny

Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego

Drugi konkurs indywidualny

Klasyfikacje po konkursach w Niżnym Tagile

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Niżny Tagił
Puchar Świata w skokach narciarskich w Niżnym Tagile
2015 w Rosji